Износки — топоним в России:

 Износки — село, административный центр Износковского района Калужской области.
 Износки — деревня в Износковском районе Калужской области, в 2003 году включена в состав села Износки.
 Износки — железнодорожная станция Московской железной дороги.